Luke je lahko:
 Luke Poljanske (Hrvaška)
 Luke, Bihać (Bosna in Hercegovina)
 Luke, Ivanjica (Srbija)
 Luke, Hadžići (Bosna in Hercegovina)
 Luke, Cetingrad (Hrvaška)